Ниязбеков — фамилия, имеет женскую форму Ниязбекова. Известные носители:

* Ниязбеков, Даулет Шораевич (род. 1989) — казахский борец вольного стиля.
 Ниязбеков, Сабир Билялович (1912—1989) — советский государственный и партийный деятель.
 Ниязбеков, Шавкат Хамдамович (1943—1995) — председатель Совета Министров УзССР, кандидат наук.
 Ниязбеков, Шакен Онласынович (1938—2014) — художник, автор Государственного флага Казахстана.